Statuia Lupoaicei din Constanța este un monument ridicat în Piața Ovidiu din Constanța. 

Monumentul este o copie realizată după Statuia Lupoaicei din București, la rândul ei copie a statuii Lupa Capitolina de la Roma.

Constanța
Monumente din România